Bartosz Kopacz (ur. 21 maja 1992 w Jastrzębiu-Zdroju) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy w Zagłębiu Lubin. Występował także w innych polskich klubach m.in. Górnik Zabrze czy Lechia Gdańsk.

Statystyki

Klubowe 
Aktualne na 10 sierpnia 2019:

Przypisy

Bibliografia 
  

Polscy piłkarze
Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Ruchu Radzionków
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz
Piłkarze Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Lechii Gdańsk
Ludzie urodzeni w Jastrzębiu-Zdroju
Urodzeni w 1992